Jingu bezeichnet:

 Jingū  (* ~169; † 269), Regentin Japans
 Jingu (Anxi) (金谷镇), Großgemeinde im Kreis Anxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Jingu (Donglan) (金谷乡), Gemeinde im Kreis Donglan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 einen Titel mancher Shintō-Schreine
 ein Baseballstadion in Tokio, siehe Meiji-jingū Yakyūjō